Fachhochschule des Heeres steht für:

 Fachhochschule des Heeres 1, Darmstadt
 Fachhochschule des Heeres 2, München